A Recopa Africana de 1998 foi a 24.ª temporada do torneio, organizada pela CAF em que participava os vencedores das copas nacionais filiados à CAF , e contou com a participação de 39 equipes.

Espérance da Tunísia foi campeão pela primeira vez em sua história , o C.D. Primeiro de Agosto da Angola estreou-se numa final continental. .

Clubes Classificados
Um total de 39 equipes de 39 associações da CAF se classificaram para o torneio depois de vencer suas respectivas copas nacionais. Das 39 equipas que se classificaram para o torneio, 4 não participaram, enquanto 1 se retirou e foi substituído por outro clube da sua federação.

Rodada preliminar

A primeira mão foi jogada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, e a segunda mão foi jogada de 13 a 15 de fevereiro de 1998.

|}
Notes:
 devido a dívida da Federação Centro-Africana de Futebol com a CAF, todos os seus clubes foram desqualificados das competições da CAF, Vita Club de Mokanda dessistiu da competição.

Primeira rodada

A primeira mão foi jogada de 20 a 22 de março, e a segunda mão foi jogada de 3 a 5 de abril de 1998.

|}

Notas:
 Kaizer Chiefs classificou originalmente para representar a África do Sul na competição, mas desistiram antes do início. Mamelodi Sundowns, que Kaizer Chiefs havia derrotado em uma final de copa doméstica para se qualificar para a competição, foi autorizado a substituir o Kaizer Chiefs.
 Hawks desistiu da competição.
 Após a retirada do representante senegalês - que não foi nomeado pela Federação Senegalesa de Futebol o Wydad se classificou.
 Union Douala se classificou após a retirada de TP USCA Bangui e Vita Club de Mokanda.
  Vital'O FC desistiu do segundo jogo.

Oitavas de final
A primeira mão foi disputada de 24 a 26 de abril, e a segunda mão foi disputada de 8 a 10 de maio de 1998, com exceção da segunda mão entre Mbilinga FC e AS Dragons , que foi disputada em 12 de maio.

|}

Quartas de finais

A primeira mão foi jogada de 4 a 6 de setembro, e a segunda mão foi jogada de 18 a 20 de setembro de 1998.

|}

Semifinais

A primeira mão foi disputada em 10 e 11 de outubro, e a segunda mão foi disputada entre 23 e 25 de outubro de 1998.

 Jogo de ida

Técnicos
EST :  Youssef Zouaoui 
WAC :  Marcel Husson

 Jogo de volta

Técnicos
EST :  Youssef Zouaoui 
WAC :  Marcel Husson

|}

Finais

 técnicos
EST :  Youssef Zouaoui
CDPA :  Ndunguidi

Agregado

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1998
Copa da CAF de 1998

Ligações externas 
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana